HMAS Vampire je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Vampire (D68)
 HMAS Vampire (D11)

Vampire